

Тассуат — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область
 Тассуат — село, Нуринський район, Карагандинська область